Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1976.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Halbfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und das Finale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 24. Mai 1976, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 30. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1976)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1976